Otryt – pasmo górskie na granicy Bieszczadów i Gór Sanocko-Turczańskich
 Otryt – potok w paśmie Otrytu
 Otryt Dolny – nieistniejący już przysiółek wsi Chmiel
 Otryt Górny – nieistniejący już przysiółek wsi Chmiel, obecnie znajduje się tu Chata Socjologa